Козяк може да се отнася за:

Населени места 
 Козяк, средновековно име на град Обзор, България
 Козяк, село в Североизточна България
 Козяк, село в община Карбинци, Северна Македония
 Козяк, село в община Ресен, Северна Македония
 Козяк, бивше село в Гърция

Географски обекти 
 Козяк, връх в Бабуна планина, Република Македония
 Козяк, планина в Република Македония и Сърбия
 Козяк, планински масив, част от Пинд
 Козяк, планина в Далмация, Хърватия
 Козяк, язовир в Република Македония
 Козяк, езеро в Хърватия
 Козяк или Козячия, област в Република Македония и Сърбия

Вижте също 
 Козник
 Козъл